

Дани сећања 

1170-е пне.